

Patronymie
 Philipp von Boeselager (1917-2008), dernier survivant des conjurés de l'opération Walkyrie ayant participé à la tentative d'assassinat du  contre Hitler ;
 Albrecht von Boeselager (né en 1949), juriste allemand et grand hospitalier de l'ordre souverain de Malte, son fils ;
 Damian Boeselager (né en 1988), homme politique allemand, son petit-fils ;
 Georg von Boeselager (1915-1944), Oberst allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.